Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al secondo turno da Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez.

In finale Gabriela Dabrowski e Xu Yifan hanno sconfitto Sania Mirza e Barbora Strýcová con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Peng Shuai (semifinale)

 Latisha Chan /  Martina Hingis (semifinale)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
 Raquel Kops-Jones /  Chan Hao-ching (secondo turno)
 Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Alternate 
  Lauren Davis /  Nicole Melichar (primo turno)

Wildcard 

  Jelena Janković /  Taylor Townsend (primo turno)
  Naomi Ōsaka /  Mónica Puig (primo turno)

 Ajla Tomljanović /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2017